Stormbringer může být:

 Stormbringer (album) – album skupiny Deep Purple
 Stormbringer! – album Johna a Beverley Martynových
 Stormbringer (videohra) – videohra
 Stormbringer (kniha) – román Michaela Moorcocka